Пуцк:

 Пуцк — город в Польше, входит в Поморское воеводство, Пуцкий повят.
 Пуцк — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Пуцкий повят, Поморское воеводство.